Sara Terracini è un personaggio di fantasia nato dalla penna dello scrittore Marco Buticchi ed apparso nella maggior parte dei suoi romanzi.

Nel 1997 il personaggio viene proposto per la prima volta nel romanzo Le pietre della luna. Studiosa di archeologia è nata alla fine degli anni '60 e vive a Roma; dopo un contrastato fidanzamento si è sposata con Oswald Breil, straordinario uomo di stato israeliano affetto da nanismo.

«Per modellare Sara Terracini pensavo a una bellezza mediterranea, mora, alta, sensuale... Una protagonista che somigliasse a Maria Grazia Cucinotta...».

Note 

Personaggi della letteratura italiana
Archeologi immaginari